Brandon Nakashima era il detentore del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Vasek Pospisil ha sconfitto Grégoire Barrère con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

  Henri Laaksonen (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)
  Dennis Novak (semifinale)
  Gilles Simon (primo turno)

  Vasek Pospisil (campione) 
  João Sousa (quarti di finale) 
  Jiří Lehečka (primo turno) 
  Roman Safiullin (primo turno)

Qualificati 

  Alexandre Müller (quarti di finale)
  Shintaro Mochizuki (primo turno)
  Hiroki Moriya (semifinale)

  Tim van Rijthoven (quarti di finale) 
  Andrej Kuznecov (quarti di finale) 
  Evan Furness (secondo turno)

Lucky loser 

  Andrea Arnaboldi (primo turno, ritirato)

Wildcard 

  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Luca Van Assche (primo turno)

  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open Quimper Bretagne Occidentale 2022